Мировая серия по регби-7 среди женщин (), официальное англоязычное название HSBC Women's World Rugby Sevens Series (с указанием спонсора) — международный турнир по регби-7 среди женских национальных сборных, управляемый и организуемый World Rugby. Розыгрыш проводится с сезона 2012/2013 после проведения трёх турниров в рамках .

Турнир является аналогом чемпионата мира по регби, но проводится в несколько этапов на протяжении всего сезона между сильнейшими национальными женскими сборными мира по регби-7. Команды борются за победу, набирая очки в каждом этапе турнира — та команда, которая наберёт больше всех очков по итогам всех этапов, и станет победителем Мировой серии.

История 
Первый турнир прошёл в сезоне 2012/2013 и включал в себя четыре этапа на трёх континентах: этапы в Дубае, США, Китае и Нидерландах. Во втором розыгрыше сезона 2013/2014 прошли пять этапов, хотя изначально обещали провести шесть. Все страны, которые были формально хозяйками турниров прежнего розыгрыша, приняли участие в Мировой серии, а в сезоне 2013/2014 к ним присоединилась и Бразилия. В сезоне 2014/2015 прошли шесть этапов: в Дубае, Бразилии, США, Нидерландах, Канаде и Великобритании (Лондон), турниры в Китае не проводились. Сезон 2015/2016 состоял из пяти этапов: несмотря на исключение из списка мест проведений Лондона и Нидерландов, в турнире осталась одна европейская страна-хозяйка — Франция. В сезоне 2016/2017 прошли розыгрыши в Австралии и Японии.

Сезон 2017/2018 прошёл без этапов в США, поскольку там проводился чемпионат мира по регби-7. В сезоне 2018/2019 вернулся , который был перенесён из Лас-Вегаса в Денвер (окрестности Глендейла) и стал первым в хронологическом порядке;  по аналогии с мужским  был перенесён с Сиднейского футбольного стадиона на  в связи с будущим сносом Сиднейского футбольного стадиона и строительства новой арены.  перенесён из Парижа в Биарриц и сдвинут на две недели вперёд по просьбе Французской федерации регби и World Rugby для повышения интереса со стороны зрителей.

Турниры

Предыдущий розыгрыш 
Сезон 2019/2020 должен был включать в свой состав восемь событий: в связи с проведением Олимпиады в Токио был исключён из календаря . Шесть этапов проводились параллельно с мужскими этапами Мировой серии (отдельно проводились этапы в США и Канаде): в календарь были включены  и , проводимые параллельно с мужскими, а также  (ранее был квалификационным турниром Мировой серии).  вернулся в Париж из Биаррица. Австралийский этап было решено проводить на . Однако из-за пандемии COVID-19 не были сыграны этапы в Лэнгфорде, Гонконге и Париже, вследствие чего Мировая серия была завершена досрочно, а победитель определился на базе промежуточных результатов после ближайшего проведённого этапа.

Ранее использовавшиеся стадионы

Временно отменённые

Этапы прошлых лет

Спонсор 
Первым и действующим генеральным спонсором Мировой серии по регби-7 с сезона 2015/2016 является банк HSBC, который ещё раньше стал спонсором мужской Мировой серии по регби-7 и продолжает оставаться таковым и поныне.

Все результаты 
Ниже представлены шесть лучших команд каждого сезона.

Формат 
В матче по регби-7, согласно правилам игры, участвуют по 7 игроков от каждой команды, игра проводится на стандартном поле. Время — два тайма по 7 минут. В связи с сокращённым временем и количеством игроков матчи, как правило, более открытые и динамичные, а набор очков осуществляется намного быстрее. Упрощение правил открывает для игроков больше пространства и позволяет им проявить себя индивидуально.

Турниры по регби-7 проводятся в два дня: в первый день играются встречи группового этапа, во второй — матчи плей-офф, где и определяется победитель. Каждый турнир схож с мужским турниром: по завершении группового этапа проводятся также утешительные турниры для команд, не попавших в полуфинал или четвертьфинал. В каждом этапе Мировой серии по регби-7 среди женщин играет 12 команд, которые выбираются на основании регионального рейтинга сборных.

Команды ядра 
Незадолго до начала первого розыгрыша была составлена группа «команд ядра», которые гарантированно выступят на всех этапах Мировой серии — концепция была заимствована из мужской серии. Первое ядро насчитывало 6 сборных, во втором сезоне их число выросло до 8 — все они вышли в четвертьфинал московского чемпионата мира. Команду Бразилии в том сезоне пригласили принять участие во всех этапах Мировой серии — решение IRB было продиктовано стремлением помочь развить регби в стране накануне первого олимпийского турнира по регби-7 в Рио-де-Жанейро.

В сезоне 2014/2015 число команд ядра выросло до 11, и процесс квалификации был изменён, став схожим с отбором на мужскую Мировую серию. Семь лучших команд сезона 2013/2014 сохранили статус ядра, четыре команды определялись в 12-командном квалификационном турнире в Гонконге, прошедшем 12 и 13 сентября 2014 года.. После завершения сезона 2014/2015 World Rugby постановил сохранить в ядре 9 лучших команд, а квалификацию в Мировую серию провести в сентябре 2015 года.

Лучшие регбистки по сезонам

Набор очков 
Победитель Мировой серии определяется путём подсчёта суммы очков, набранных командами во всех этапах — побеждает команда с наибольшей суммой. Набор очков примерно такой же, как и в мужской Мировой серии, но с некоторыми отличиями.

С сезона 2016/2017 изменена система награждений — вместо розыгрыша Чаш (последние 4 команды), Тарелок (не вышедшие в полуфинал 4 команды) и Кубков (4 полуфиналиста) разыгрывается собственно кубок этапа. Три призёра награждаются золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, не попавшие в полуфинал команды разыгрывают 5-е место, а не вышедшие в плей-офф команды борются за утешительный Трофей Вызова. В каждом турнире участвуют 12 команд: 9 команд ядра и 3 приглашённых команды.

Спорные моменты
При равенстве по очкам в конце сезона используются критерии для определения команды выше:
 Разница в набранных и пропущенных очках за сезон.
 Число занесённых попыток.
 При равенстве показателей объявляется ничья.

См. также 
 Чемпионат мира по регби-7
 Мировая серия по регби-7
 Регби на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Мероприятия, регулярно проводимые с 2012 года